Down to Earth může být:

 Down to Earth (album, Ramsey Lewis) – album klavíristy Ramseyho Lewise z roku 1959
 Down to Earth (album, Freddie Roach) – album varhaníka Freddieho Roacha z roku 1962
 Down to Earth (album, Stevie Wonder) – album hudebníka Stevieho Wondera z roku 1966
 Down to Earth (album, Jimmy Buffett) – album písničkáře Jimmyho Buffetta z roku 1970
 Down to Earth (album, Nektar) – album skupiny Nektar z roku 1974
 Down to Earth (album, Rainbow) – album skupiny Rainbow z roku 1979
 Down to Earth (album, Monie Love) – album hudebnice Monie Love z roku 1990
 Down to Earth (album, Ozzy Osbourne) – album zpěváka Ozzyho Osbournea z roku 2001
 Down to Earth (album, Jem) – album zpěvačky Jem z roku 2008
 Down to Earth (album, Alexis & Fido) – album dua Alexis & Fido z roku 2009